McCown est un patronyme porté notamment par :

 , personnalité américano-canadienne de la radio ;
  (1966-), avocat américain ;
 , acteur américain ;
 Eugene McCown (1898-1966), peintre, pianiste et auteur américain ;
 John Porter McCown (1815-1879), militaire américain ;
 Josh McCown (1979-), joueur américain de football américain ;
 Luke McCown (1981-), joueur américain de football américain ;
  (1977-), joueur américain de football américain ;
  (1908-1969), paléoanthropologue américain.